Anders Sjöstedt kan syfta på:

* Anders Sjöstedt (1866–1922), svensk fackföreningsledare
 Anders Sjöstedt (1866–1943), svensk militär